Izby parlamentów państw:
 Izba Zgromadzenia – izba niższa parlamentu Barbadosu
 Izba Zgromadzenia – izba niższa parlamentu Bahamów

Parlamenty terytoriów zależnych:
 Izba Zgromadzenia – w latach 1969-2006 nazwa parlamentu Gibraltaru

Izby parlamentów stanowych w Australii:
 Izba Zgromadzenia Australii Południowej – izba niższa parlamentu stanu Australia Południowa
 Izba Zgromadzenia Tasmanii – izba niższa parlamentu stanu Tasmania